Хороша — село, Вінницька область, Липовецький район
 Хороша — селище, Вінницька область, Гайсинський район